Andy Hug (1964-), Zwitsers karateka
 Armand Hug (1910-1977), Amerikaanse jazzpianist
 Maja Hug (1928-), Zwitserse kunstschaatsster